Bonus RPK, укр. Бонус РПК (пол. Oliwier Roszczyk, укр. Олівер Рощик) також BGU, Bonus Głos Ulicy, Artysta Kombinator (нар. 15 липня 1989 у Варшаві) — польський репер, представник напряму вуличного-репу.

Життєпис 
Колишній учасник формації ZDRPK та колективів Bielańska Forteca та Ciemna Strefa. Колишній учасник гуртів Unikat i RPK (Razem Ponad Kilo, укр. Разом Більше Тисячі). Також веде сольну творчу діяльність. Крім того, він співпрацював, серед іншого, з такими виконавцями як: DDK RPK, Czarny Furiat, Hipotonia WIWP, Kafar, Steel Banging, Nizioł, Rogal DDL, Rufuz, Sokół, Kizo або Quebonafide.

Арешт 
У березні 2015 року репер був затриманий поліцією за звинуваченням у торгівлі наркотиками. У грудні 2015 року після внесення застави музикант вийшов на волю. У липні 2018 року вироком районного суду Варшави-Волі його засудили до 5,5 років ув'язнення, приблизно 500 тис. злотих штрафу та конфіскації майна за обіг наркотиків на підставі свідчень так званого «Малого свідка коронного», у кримінальному кодексі Польщі ст. № 60. Рішення було залишено без змін Окружним судом у Варшаві 21 травня 2019 року. Термін покарання завершиться у серпні 2024 року. 

Реп-спільнота Польці на підтримку свого колеги започаткувала рух "Murem Za Bonusem" (Стіною за Бонуса):допомагають йому у в'язниці, знімають кліпи підтримки.

Дискографія

Сольні альбоми 

 Wkurwiony dzieciak [reedycja]
 Artysta kombinator
 Dobry człowiek
 Losu kowal
 Eksperyment (oraz Arczi Szajka)
 Technik pasjonat
 Bloków rezydent

Сингл 

 Witamy w stolicy 2006

Колаборації

Кліпи

Див. також 

 Nizioł
 Popek

Примітки 

Реп
Репери Польщі
Польські музиканти
Уродженці Варшави